Ві́тка — багатозначне слово.
 Вітка (зменш. від віта) — відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілка.
 Вітка — залізнична колія, відгалужена від основної колії.
 Вітка (вживається рідко) — притока річки.

Топоніми 

 Вітка або Вєтка (, , ) — місто в Білорусі.
 Вітка — село в Кіриському районі Ленінградської області Росії.
 Вітка — присілок у складі Новгородського району Новгородської області Росії.
Річки
 Вітка — річка в Житомирській області України.
 Вітка — річка в Городоцькому районі Хмельницької області України.
 Вітка — невелика річка на північному заході Староруського району Новгородської області Росії, впадає в озеро Ільмень.

Прізвище 
 Василь Вітка — класик білоруської дитячої літератури.

Див. також 
 Вєтка (значення)